Zubrzyca Górna (gromada) (powiat nowotarski)
 Zubrzyca Wielka (gromada) (powiat sokólski)

Zobacz też: gromada Zubrzyce